Cmentarz na Barbarce w Toruniu – miejsce straceń i spoczynku zamordowanych przez hitlerowców w okresie od września do listopada 1939 roku mieszkańców Torunia i województwa pomorskiego.

Lokalizacja 
Cmentarz położony jest w północno-zachodniej części miasta, w dzielnicy Barbarka, przy ul. Pawiej.

Historia 

Cmentarz powstał w 1945 roku, w miejscu masowych grobów ofiar hitleryzmu, którymi byli głównie więźniowie obozu dla internowanych, zorganizowanego w Forcie VII dawnej pruskiej Twierdzy Toruń. Wśród nich znalazło się wielu przedstawicieli polskiej elity społecznej i intelektualnej z Torunia i województwa pomorskiego.

Ekshumacje ofiar przeprowadzono 24 września i 18 października 1945 roku. Odkryto wtedy osiem masowych grobów. Do dziś trudno ustalić dokładną liczbę ofiar. Przypuszcza się, że na Barbarce mogło stracić życie ok. 1220 osób. 

28 października 2009 roku na cmentarzu odsłonięto nowy pomnik ku czci pomordowanych, zaprojektowany przez Mariana Molendę.

Mogiły 
Na cmentarzu znajduje się kilka mogił zbiorowych oraz kilkanaście indywidualnych.

Galeria

Mogiły zbiorowe

Mogiły indywidualne

Tablice i pomnik

Zobacz też 
 Cmentarze w Toruniu
 Cmentarz radziecki pod Toruniem
 Pomnik Ofiar Hitleryzmu w Toruniu
 Zakłady Mięsne Jaugsch i S-ka w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Cmentarze w Toruniu

B
Toruń